Pfarrkirche Neuberg heißen:
 Pfarrkirche Neuberg im Burgenland, hl. Johannes der Täufer, Burgenland
 Pfarrkirche Neuberg an der Mürz, Mariä Himmelfahrt, Steiermark

Siehe auch: 
 Neuberg – ein Überblick